AK pode ser:
 O Código Postal do Alasca, um estado do Estados Unidos da América.
 Armia Krajowa (Exército da casa), nome da resistência polaca durante a ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial.
 AK-47 (Avtomat Kalashnikova modelo 1947 g.), arma russa ou uma das suas variantes, como AK-74, AK-101, AK-103, ou AK-107
 A.K. (1985), filme dirigido por Chris Marker sobre a produção do filme "Ran - Os Senhores da Guerra", de Akira Kurosawa (1985)
 AK Press
 Cavaleiro da Ordem da Austrália - galardão de cavalaria extinto desde 1986
 AK, Arbeiterkammer: Câmara do Trabalho Austríaca
 O Partido da Justiça e Desenvolvimento da Turquia, a partir do seu nome em turco: Adalet ve Kalkınma Partisi
 Avada Kedavra, maldição mortífera na série Harry Potter.
 A.K. (filme), documentário sobre o cineasta Akira Kurozawa.

Desambiguações de siglas